Watch Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Watch Island (Franklin County, New York)
 Watch Island (Jefferson County, New York)
 Watch Island (St. Lawrence County, New York)
 Watch Island (Warren County, New York)